Битката при Мохач може да се отнася за:
 Битката при Мохач (1526) между Сюлейман Великолепни и Лайош II;
 Битката при Мохач (1687) по време на т.нар. Голяма турска война.

Мохач